Greenwood County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Greenwood County (Kansas)
 Greenwood County (South Carolina)